Газырь:
 Газырь — цилиндрическое вместилище для пороховых зарядов.

Топоним 
 Газырь — посёлок сельского типа в Краснодарском крае.